Yaw Donkor ist der Name folgender Personen:

* Yaw Donkor-Oppong (* 24. Mai 1980 in Accra), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Emmanuel Yaw Donkor (* 13. Januar 1994 in Takoradi), ghanaischer Badmintonspieler